Pelloni est un nom de famille d’origine italienne, porté notamment par : 
 Beatrice Pelloni (née en 1962), une mathématicienne italienne ;
 Raffaella Pelloni alias Raffaella Carrà (1943-2021), une chanteuse, actrice et présentatrice italienne ;
 Stefano Pelloni (1824-1851), un bandit italien.